Jerzy Langer (ur. 1946) – polski chemik, prof. dr hab.
 Jerzy Marian Langer (ur. 1947) – polski fizyk, prof. dr hab., wiceminister nauki i informatyzacji
 Jerzy Langer (ur. 1948) – polski polityk i działacz związkowy, opozycjonista w okresie PRL